Квалификационный турнир к чемпионатам мира по кёрлингу 2019 () проводился с 18 по 23 января 2019 года в городе Несби (Новая Зеландия) на арене «Maniototo Curling International» (MCI) для мужских и женских команд. Разыгрывались по две путёвки на  и . Квалификационный турнир к чемпионатам мира в таком формате проводился впервые.

Странами-хозяевами турнира выступали совместно Новая Зеландия и Австралия, при этом автоматическую квалификацию на мужскую часть турнира как команда страны-организатора получили мужская сборная Австралии, а на женскую часть — женская сборная Новой Зеландии.

В мужской и женской частях турнира принимали участие по 8 команд.

По результатам мужской части турнира на чемпионат мира квалифицированы команды Республики Корея и Нидерландов. По результатам женской части турнира на чемпионат мира квалифицированы команды Китая и Финляндии. 

Время начала матчей указано по UTC+13.

Официальный хештег турнира: #WQE2019 .

Мужчины

Команды-участницы 
(зачёркнутые команды сначала получили квалификацию на этот турнир, но затем снялись с участия и были заменены следующими за ними в очереди команд из той же зоны)
  — команда страны-организатора;
 4 команды по итогам чемпионата Европы 2018:
 
 
 
 
 
 две команды по итогам :
 
 
 одна команды от зоны Америки (2-я по результатам квалификации от Американского континента):

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап 

 Проходят в 1-й раунд плей-офф (в матч за общее 1-е место)
 Проходит во 2-й раунд плей-офф (в матч за общее 2-е место)

Сессия 2. 18 января, 19:00

Сессия 4. 19 января, 14:00

Сессия 6. 20 января, 9:00

Сессия 8. 20 января, 19:00

Сессия 10. 21 января, 14:00

Сессия 12. 22 января, 9:00

Сессия 14. 22 января, 19:00

Плей-офф 

Раунд 1 (за 1-е место). 23 января, 09:00

Победитель получает квалификацию на . Проигравший проходит во 2-й раунд (матч за 2-е место).

Раунд 2 (за 2-е место). 23 января, 14:00

Победитель получает квалификацию на .

Итоговая классификация

Женщины

Команды-участницы 
(зачёркнутые команды сначала получили квалификацию на этот турнир, но затем снялись с участия и были заменены следующими за ними в очереди команд из той же зоны)
  — команда страны-организатора;
 4 команды по итогам чемпионата Европы 2018:
 
 
 
 
 
 
 две команды по итогам :
 
 
 одна команды от зоны Америки (2-я по результатам квалификации от Американского континента):

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап 

 Проходят в 1-й раунд плей-офф (в матч за общее 1-е место).
 Проходит во 2-й раунд плей-офф (в матч за общее 2-е место).

Сессия 1. 18 января, 15:00

Сессия 3. 19 января, 9:00

Сессия 4. 19 января, 19:00

Сессия 7. 20 января, 14:00

Сессия 9. 21 января, 9:00

Сессия 11. 21 января, 19:00

Сессия 13. 22 января, 14:00

Плей-офф 

Раунд 1 (за 1-е место). 23 января, 09:00

Победитель получает квалификацию на . Проигравший проходит во 2-й раунд (матч за 2-е место).

Раунд 2 (за 2-е место). 23 января, 14:00

Победитель получает квалификацию на .

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира (New Zealand Curling)
 Страница турнира  на сайте WCF
 Мужской турнир на сайте результатов и статистики WCF 
 Женский турнир на сайте результатов и статистики WCF 

Квалификация 2019
Международные соревнования по кёрлингу в Австралии
Международные соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Спорт в Австралии в 2019 году
Спорт в Новой Зеландии в 2019 году
Январь 2019 года